Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

Дания подаёт фильмы на рассмотрение оскаровского жюри, начиная с 1956 года, когда награда за лучший фильм на иностранном языке была впервые введена в ранге регулярной конкурсной категории (merit award) премии Американской киноакадемии. Для первой заявки была выбрана снятая в Гренландии картина Эрика Баллинга «Кивиток» (Qivitoq; в советском прокате «Легенда о беглеце»), ставшая одним из номинантов года. Следующий фильм,   (1957) стал первой заявкой на эту категорию в мире от женщины-режиссёра, а  1959 года режиссёра Астрид Хеннинг-Енсен — первой «женской» кинолентой, достигшей «номинации».

В настоящее время выбор фильмов для заявок на от страны на премию находится в ведении специального «оскаровского» комитета, включающего представителей  и датской киноиндустрии.

Чемпионом списка заявок Дании по числу его фильмов, отобранных для подачи, является режиссёр  (4 фильма), за которым следуют Билле Аугуст, Эрик Баллинг, Сюзанна Бир и Хеннинг Карлсен, снявшие по три фильма, отобранных для заявки.

За историю участия в борьбе за эту категорию, её шорт-листа («номинации») достигли двенадцать фильмов Дании, из которых «Оскар» завоевали три: «Пир Бабетты» Габриэля Акселя (1987), «Пелле-завоеватель» Билле Аугуста (вышедший в прокат в самом конце того же года и заявленный в следующем, 1988 году) и «Месть» Сюзанны Бир (2010). Ещё один фильм в 2000-х годах, когда было увеличено число ступеней отбора, дошёл до промежуточного «январского шорт-листа» из 9 фильмов.

Список фильмов

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Дании

Дания